Sławomir Czarnecki ist der Name folgender Personen:

* Sławomir Czarnecki (Komponist) (Sławomir Stanisław Czarnecki; * 1949), polnischer Komponist und Musikpädagoge
 Sławomir Czarnecki (Sänger), polnischer Opernsänger (Bass)